Хорватия — государство в Европе, бывшая союзная республика в составе Югославии.
 Белая Хорватия — древняя родина хорватов.
 Королевство Хорватия — независимое государство приблизительно с 925 года по 1102 год. 
 (589) Хорватия — астероид главного пояса, который был открыт 3 марта 1906 года.